Вахтанг Чидрашвили () — грузинский самбист и дзюдоист, призёр чемпионата Грузии по дзюдо, бронзовый призёр Европейских игр 2015 года в Баку, чемпион и призёр чемпионатов Европы по самбо, чемпион мира по самбо.

Спортивные результаты 
 Чемпионат Грузии по дзюдо 2012 года — ;
 Чемпионат Грузии по самбо 2018 года — ;
 Чемпионат Грузии по самбо 2021 года — ;

Достижения 
Самым титулованным грузинским самбистом по состоянию на 2013 год был Джондо Музашвили — трижды чемпион мира, призёр чемпионата мира, чемпион Европы и трижды призёр чемпионатов континента. После того, как Чидрашвили в 2016 году в четвёртый раз победил на чемпионате мира, звание самого титулованного самбиста Грузии перешло к нему.

Дисквалификация 
На чемпионате Европы по самбо 2017 года в Минске в схватке с белорусским борцом Чидрашвили из-за несогласия с решением судьи бросил бутылку и та упала на судейский стол. По решению заседания исполкома Международной федерации самбо, который прошел в Москве, Чидрашвили был дисквалифицирован на полгода. По словам президента федерации Василия Шестакова, это минимально возможное наказание за такой поступок. Из-за дисквалификации борец пропустил чемпионат мира 2017 года в Сочи.

Примечания

Ссылки 
 

Дзюдоисты по алфавиту
Самбисты по алфавиту
Дзюдоисты Грузии
Чемпионы Европы по самбо
Чемпионы мира по самбо
Чемпионы Европейских игр по самбо
Чемпионы Грузии по самбо
Спортсмены нескольких видов спорта